John Cuff ist der Name folgender Personen: 

* John Cuff (Optiker) (um 1708–1772), britischer Optiker 
 John Cuff (Politiker) (1805–1864), neuseeländischer Politiker
 John Cuff (Baseballspieler) (1864–1916), US-amerikanischer Baseballspieler